Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Centre-du-Québec

Bécancour

Grand-Saint-Esprit

La Visitation-de-Yamaska

Lemieux

Notre-Dame-de-Ham

Notre-Dame-de-Lourdes

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse)

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village)

Saint-Albert

Saint-Célestin (municipalité)

Saint-Christophe-d'Arthabaska

Saint-Cyrille-de-Wendover

Saint-Elphège

Saint-Felix-de-Kingsey

Saint-Ferdinand

Saint-Germain-de-Grantham

Saint-Guillaume

Saint-Louis-de-Blandford

Saint-Majorique-de-Grantham

Saint-Pie-de-Guire

Saint-Pierre-Baptiste

Saint-Pierre-les-Becquets

Saint-Rémi-de-Tingwick

Saint-Samuel

Saint-Wenceslas

Saint-Zéphirin-de-Courval

Sainte-Anne-du-Sault

Sainte-Brigitte-des-Saults

Sainte-Cécile-de-Lévrard

Sainte-Françoise

Sainte-Monique

Sainte-Perpétue

Sainte-Séraphine

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Saints-Martyrs-Canadiens

Villeroy

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Centre-du-Québec
Histoire du Centre-du-Québec
 Résultat